Hazelton puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Hazelton, ciudad en el condado de Emmons, Dakota del Norte;
Hazelton, ciudad en el condado de Jerome, Idaho;
Hazelton, ciudad en el condado de Barber, Kansas;
Municipio de Hazelton, también en el condado de Barber, Kansas;
Municipio de Hazelton, en el condado de Shiawassee, Míchigan;
Municipio de Hazelton, en el condado de Aitkin, Minnesota;
Municipio de Hazelton, en el condado de Kittson, Minnesota;